Тетела-дель-Волькан:

 Тетела-дель-Волькан — город и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Морелос.
 Тетела-дель-Волькан — муниципалитет в Мексике, штат Морелос.